Oravicabánya hagyományos, gyakran használt neve.
 Oravica (patak)